Đorđe Simeunović – cestista serbo
 Dragan Simeunović – ex calciatore jugoslavo
 Milivoje Simeunović – ex giocatore di calcio a 5 sloveno